Pacte civil de solidarité – Patto Civile di Solidarietà, forma di unione civile inizialmente approvata in Francia nel 1999
Picture archiving and communication system – sistema di archiviazione immagini indicizzato, usato in Radiologia.
Physics and Astronomy Classification Scheme